Nephtys parva är en ringmaskart som beskrevs av Clark och Jones 1955. Nephtys parva ingår i släktet Nephtys och familjen Nephtyidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
parva